Herkenhoff is een achternaam. Het komt waarschijnlijk uit het huidige grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Daarom zijn er verschillende verklaringen van de naam. Het kan door Nederlandse of Duitse woorden verklaard worden. Dat tweede lijkt aannemelijker te zijn. Maar het eerste kan van Herke (Göttin), Herken (Plattduits voor "kleine Herr") of "herkennen" afkomstig zijn.

Geographieke verdeling van de familienaam
Naast het Duitse Osnabrück is er de stad Hagen a.T.W., waar vele families Herkenhoff ooit vandaan kwamen. Er zijn vele gezinnen in de 19e eeuw uit dit gebied naar Brazilië geëmigreerd.

Bekende personen 
 Herkenhoff, Paolo, Museum of Modern Art
 Herkenhoff, Ulrich, flutist Lord of the rings

Externe links 
 Ulrich Herkenhoff, Duitse Fluitist o.a.Herr der Ringe
 Ken Herkenhoff, Amerikaanse Geoloog

Duitse achternaam
Nederlandse of Vlaamse achternaam